Mistrzostwa Madagaskaru w Lekkoatletyce 2004 – zawody lekkoatletyczne rozegrane w dniach 18–20 czerwca 2004 roku w Antananarywie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2004 w Afryce
2004 w lekkoatletyce
Antananarywa
2004